NGO eller Ngo kan syfta på:

NGO
 NGO – en organisation som inte är knuten till någon statsmakt, som kan verka antingen ideellt eller kommersiellt, se Icke-statlig organisation
 NGO – Norges Geografiske Opmåling, motsvarigheten till Lantmäteriet i Sverige

Se även
 Ideell organisation –  en icke-statlig organisation vilken inte har kommersiella, utan ideella mål med sin verksamhet (på engelska "NGO", det vill säga non-governmental organization)
 Ideell förening – en svensk associationsform för ideella organisationer
 Registrerad förening –  en ideell förening i Finland som registrerats i föreningsregistret vid Patent- och registerstyrelsen
 Internationell organisation  en organisation vars verksamhet eller medlemsbas överskrider enskilda nations- och statsgränser
 Mellanstatlig organisation – en form av internationell organisation, vilken har stater som medlemmar
 Multinationellt företag – en kommersiell internationell organisation
 GONGO –  en organisation som presenteras som oberoende (non-governmental) trots att den styrs av staten